Andrea Doria peut faire référence à :
 Andrea Doria (1466-1560), un amiral italien.

Il a donné son nom à :
 Plusieurs navires :
 , un brigantin de l'US Navy ;
 , un navire ravitailleur de l'US Navy ;
 Andrea Doria, un paquebot italien ;
 , plusieurs cuirassés italiens ;
 Andrea Doria, un croiseur porte-hélicoptères de classe Andrea Doria ;
 Andrea Doria, un destroyer de classe Orizzonte ;
 L'astéroïde (2175) Andrea Doria ;
 Società Ginnastica Andrea Doria, un ancien club de football italien.